Третья уставная грамота () — правовой акт, принятый Радой БНР 25 марта 1918 года в Минске, в доме Малина, согласно которой Белорусская Народная Республика была объявлена ​​независимым государством.

История принятия 
Третья уставная грамота была принята в условиях, когда по Брестскому миру Советская Россия и Германская империя поделили территорию Белоруссии.

В документе подведены итоги внутренней борьбы в руководстве Белорусской Народной Республики (БНР) и Белорусской социалистической громады (БСГ) после принятия Второй уставной грамоты к народам Беларуси. Независимое течение в БСГ (Ю. Лесик, А. Прушинский, С. Рак-Михайловский, А. Смолич, Б. Тарашкевич и другие) было недовольно Второй грамотой. 9 марта фактический лидер БСГ А. Смолич направил письмо И. Луцкевичу, в котором утверждал, что в руководстве БНР нет «хорошо сознательных» людей, то есть сторонники независимости Беларуси. Когда 18 марта собралась Рада Первого Всебелорусского съезда, сторонникам независимости удалось добиться её переименования в Раду БНР. Было принято постановление о кооптации в Раду БНР В. Ластовских, И. и А. Луцкевичей, Я. Станкевича,  и  — представителей  (ВБР), который 19 февраля, накануне принятия Первой уставной грамоты к народам Беларуси, объявил о разрыве связей между Беларусью и Россией. 23 марта в Минск прибыли В. Ластовский, братья Луцкевич, Станкевич и Туркевич. В тот же день был получен ответ правительства Германии на заявление Народного секретариата Беларуси от 9 марта по декларации БНР. В телеграмме говорилось, что рейхсканцлер Г. фон Гертлинг не может принять заявление Народного секретариата, так как это будет означать вмешательство во внутренние дела России. Немецкое правительство по-прежнему считало Беларусь неотъемлемой частью России и не признавало БНР.

Поскольку активы Госбанка большевики забрали с собой, покидая Минск 19 февраля, Народный секретариат принял решение 23 марта обратиться за кредитом к правительству Украинской Народной Республики. На этой встрече присутствовали представители ВБР. После встречи А. Луцкевич предложил «объявить полную независимость Беларуси от России — хотя бы в знак протеста против отдачи Россией части Беларуси иностранцам», то есть Германии. Предложение А. Луцкевича было встречено с пониманием в Народном секретариате. Его председатель И. Воронко заявил, что его следует обсудить на заседании фракции БСГ, так как представители этой партии составляют большинство в Раде БНР. Во фракции группа членов БСГ во главе с М. Кравцовым первоначально выступила против предложения А. Луцкевича, но в итоге они всё же согласилась с большинством.

24 марта в 8 часов вечера началось пленарное заседание Рады БНР. А. Смолич сделал доклад о политической ситуации в Беларуси и предложил принять акт о провозглашении независимости БНР. Русские и польские земские чиновники и представители Бунда выступили против идеи белорусских социалистов. Представители Объединенной еврейской социалистической рабочей партии, «Поалей Цион» и русских эсеров при голосовании воздержались. Земская фракция в знак протеста заявила о своём выходе из Рады БНР.

25 марта в 8 часов утра большинством голосов была принята Третья уставная грамота.

Основные положения 
Рада БНР потребовала пересмотреть ту часть Брестского мирного договора, которая касалась территории Беларуси. На землях, где проживает и имеет численное преимущество белорусский народ, провозглашалось свободное, независимое государство; в него вошли Могилевская, Минская, Витебская, белорусские части Гродненской, Виленской, Смоленской, Черниговской и соседних губерний. Также были подтверждены права и свободы граждан и народов Беларуси, провозглашенные Второй уставной грамотой от 9 марта 1918 года.

Подписанты 
Оригинал акта представляет собой машинописный лист бумаги, подписанный на оборотной стороне следующими лицами:
 председатель Белорусского народного секретариата и народный секретарь иностранных дел Иосиф Воронко,
 народный секретарь по военным делам Константин Езавитов,
 народный секретарь экономики Ян Серадай,
 народный секретарь сельского хозяйства Томаш Гриб,
 руководитель отдела Леонард Заяц
 народный секретарь юстиции 
 ародный секретарь по контролю Пётр Крачевский
 народный секретарь по вопросам образования Аркадий Смолич,
 народный секретарь по опеке Полута Бадунова,
 народный секретарь почты и телеграфа 
и скреплён государственной печатью.

В культуре 
Ровно через два года после провозглашения независимости Белорусской Народной Республики Янка Купала написал поэму «25.III.1918 — 25.III.1920. Гадаўшчына — памінкі».

Свои стихи посвятили принятию Третьей уставной грамоты Винцук Отважный, , Михась Машара, Наталья Арсеньева, Рыгор Бородулин и Нил Гилевич.

См. также 
 Первая уставная грамота БНР
 Вторая уставная грамота БНР
 Четвёртая уставная грамота БНР
 Временная конституция БНР

Примечания

Литература

Ссылки 
 Акты Беларускай Народнай Рэспублікі на Национальном правовом Интернет-портале РБ

Документы Белорусской народной республики
История Белоруссии 1917—1991 годов
1918 год в Белоруссии
Появились в 1918 году
Март 1918 года